Васи́лий Щерби́на:
 Щербина, Василий Васильевич (1914—1942) — Герой Советского Союза.
 Щербина, Василий Илларионович (1913—1994) — Герой Советского Союза.